Carl Abraham Forssell kan syfta på:

 Abraham Forssell
 Carl Forssell